Гарна́ти, аль-Гарна́ти ( — «Гранадский») — нисба, указывающая на происхождение из Гранады (ар. Гарната).
 Абу Хамид аль-Гарнати (1080—1170) — арабский путешественник, исламский миссионер.
 Абу Хайян аль-Гарнати (1256—1344) — исламский богослов, арабскими грамматик первой половины XIV века.
 (1102—1183) — андалусский кади.
  (ум. 1231) — кади Мальорки.
  (1274—1349) — андалусский поэт, писатель и визирь при Насридах.
 (1278—1350) — маликитский правовед.
  (ум. 1314 или 1315) — андалусский инженер, визирь при эмире Насре.
  (ум. 1426) — андалусский кади, маликитский правовед.

См. также 
 Куртуби
 Андалуси